Indira ist ein weiblicher Vorname indischer Herkunft ( – Schönheit, Glanz). Indira ist ein Beiname der indischen Göttin Lakshmi, der Gattin des Gottes Vishnu.

Bekannte Namensträger:
 Indira Gandhi (1917–1984), ehemalige Premierministerin Indiens
 Indira Radić (* 1966), serbische Turbo-Folk-Sängerin
 Indira Varma (* 1973), englische Schauspielerin
 Indira Weis (* 1979), deutsche Musikerin und Schauspielerin

Weiblicher Vorname